Almofala puede referirse a los siguientes topónimos de Portugal:

 Almofala, una freguesia del municipio de Figueira de Castelo Rodrigo, en el distrito de Guarda.
 Almofala, una freguesia del municipio de Castro Daire, en el distrito de Oporto.